Чаленко () — фамилия украинского происхождения.

Известные носители:
 Чаленко, Валентин Евграфович (1923—1978) — Герой Советского Союза.
 Чаленко, Виктор Николаевич (1926—1943) — пионер-герой Великой Отечественной войны.
 Чаленко, Иван Терентьевич (1896—1981) — советский военачальник.
 Чаленко, Жорж (1905—1987) — французский археолог.